Илия Георгиев Дарков е български и югославски строител от XX век и български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Илия Георгиев е роден в 1893 година в битолското село Смилево, тогава в Османската империя, в големия строителен род Даркови. Негов баща е Георги Дарков (1858), който също е майстор строител и има своя тайфа. Братът на Илия Петър (1880) също е майстор строител, работил във Вардарска и Егейска Македония. Техен пръв братовчед е Аврам Дуков Дарков (1876), който също е майстор строител и чиито синове Димко и Нале са видни майстори строители. Илия Георгиев влиза във ВМОРО и развива революционна дейност. Става известен местен строител и има своя тайфа от 50 - 60 души, с която строи множество обществени и частни сгради. С тайфата си строи всички пътища в Битолско, Ресенско, Охридско и Кичевско от това време. Построява редица частни къщи, включително известната вила „Маедраг” на фамилията Сърбинови в Битоля. Строи и хотелския комплекс в Отешево (1948). С тайфата си строи още резервоари за вода и други стопански постройки.

Умира в 1978 година.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Смилево
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Български строители
Югославски инженери
Българи в Югославия
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО